Barzan est un toponyme, un patronyme et un prénom.

Toponymes 
 Barzan, commune française située dans le département de la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Barzan, village irakien situé dans le Kurdistan ;
 , village iranien situé dans le Lorestan.

Prénom 
 Barzan Al-Tikriti (1951–2007), chef des services secrets irakiens.

Patronyme 
  (1901–1983), joueur de football italien.

Monument 
 Les tours de Barzan sont des tours de surveillance situées au Qatar ;
 Le  est un ancien palais situé à Haïl en Arabie saoudite.

Navire 
 Le  est un porte-conteneurs de l'United Arab Shipping Company.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme italien